Odo (Star Trek) personatge de Star Trek
 Odo (aranya), un gènere d'aranyes de la família dels xenoctènids